Бокун — фамилия:

 Бокун, Герман Матвеевич (1922—1978) — советский тренер по фехтованию. 
 Бокун, Лариса Петровна (1926—2014) — советский тренер по фехтованию, жена Германа Бокуна.

См. также 
 Богун